Apple TV kan verwijzen naar een aantal hardware, software of diensten ontwikkeld door Apple Inc.

Hardware

De Apple TV is een digitalemediaontvanger en werd voor het eerst geïntroduceerd in 2007. De huidige modellen die worden verkocht zijn de Apple TV 4K en de Apple TV HD.

Software

tvOS

De Apple TV's draaien op het besturingssysteem tvOS, dat is gebaseerd op iOS. De eerste versie van tvOS kwam beschikbaar op 30 oktober 2015. TvOS draait op de Apple TV 4 en nieuwer.

Apple TV Software 
Apple TV Software was de benaming voor het besturingssysteem dat op de eerste tot aan de vierde generatie Apple TV's draaide. Het werd vervangen door het hiervoor vermelde tvOS.

Diensten

Apple TV+

Apple TV+ is een streamingdienst met video-on-demand-materiaal.

Apple-hardware